Gerhard Gebken ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Gebken (General) (1907–1963), deutscher Brigadegeneral
 Gerhard Gebken (Jurist) (* 1949), deutscher Jurist